Jméno Pielgrzymów nese více míst: 

 Pielgrzymów (Opolské vojvodství) (Preussisch-Pilgersdorf, Schlesisch-Pilgersdorf) – ves v Opolském vojvodství, část obce Hlubčice v okrese Hlubčice v Opolském vojvodství, na pravém břehu potoka Hrozová 
 Pelhřimovy (polsky Pielgrzymów, německy Mährisch-Pilgersdorf) – téměř zaniklá česká (moravská) část vsi, dnes katastrální území a základní sídelní jednotka obce Slezské Rudoltice v okrese Bruntál, na levém břehu potoka Hrozová 
 Pielgrzymów (Dolnoslezské vojvodství) (německy Pilgramsdorf)) – zaniklá ves v Dolnoslezském vojvodství, část obce Rudna v powiatu lubińském v Dolnoslezském vojvodství

Související články 
 Pielgrzymowo
 Pelhřimov